Leština kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Leština (okres Ústí nad Orlicí)
 Leština (okres Šumperk)
 Leština u Světlé